Die Familie Herpesviridae umfasst behüllte Viren mit einer doppelsträngigen, linearen DNA als Genom. Die Vertreter der Herpesviridae zählen bezüglich ihres Genoms und ihrer Morphologie zu den größten und komplexesten Viren. Die derzeit etwa 170 Virusspezies wurden bei sehr vielen Wirbeltieren entdeckt, darunter Säugetiere, Vögel, Reptilien und Fische sowie wenige Wirbellose. Die Herpesviren sind in der Regel streng wirtsspezifisch und können unterschiedliche Erkrankungen hervorrufen, bei denen sich die Viren in Lymphozyten, Nervenzellen oder epidermalen Zellen vermehren. Ein besonderes Merkmal der Herpesviridae ist ihre Fähigkeit zur Persistenz, d. h., sie verbleiben nach einer Erstinfektion lebenslang im Wirt, auch ohne Anzeichen einer Erkrankung hervorrufen zu müssen. Der Name der Virusfamilie leitet sich von gr. ἕρπειν (herpein) für „kriechen“ ab, was auf die kriechende Ausbreitung der Hautläsionen bei einer Infektion mit dem Herpes-simplex-Virus hindeutet, dem bekanntesten Vertreter der Familie.

Morphologie 

Die Viruspartikel (Virionen) der Herpesviridae sind zwischen 120 und 200 nm im Durchmesser groß; sie gehören damit neben der Familie Poxviridae zu den größten Viren. In elektronenmikroskopischen Abbildungen (TEM) zeigt sich meist eine unregelmäßige, eingedellte Virushülle, was auf die Zerstörung der empfindlichen Hülle während der Präparation zurückzuführen ist. Zwischen Hülle und Kapsid befindet sich ein im Vergleich zu anderen Viren großer Raum (Matrixraum), der mit zahlreichen Strukturproteinen angefüllt ist. Diese Tegumentproteine (Tegument: „Haut“) sind zum Teil von der Innenseite in die Membran eingelagert oder an das Kapsid gebunden. Die Größe des Matrixraumes erhöht den Kontrast zwischen Hülle und Kapsid in der TEM-Darstellung, was die typische sogenannte „Spiegeleiform“ der Herpesviridae hervorruft. Das 100–110 nm große Kapsid der Herpesviridae besitzt eine ikosaedrische Symmetrie mit einer Triangulationszahl von T=16.

Systematik 
 Familie Herpesviridae
 Unterfamilie Alphaherpesvirinae
 Genus Simplexvirus
 Spezies Humanes Herpesvirus 1 (HHV-1) = Herpes-simplex-Virus 1 (HSV-1) (wiss. , Typus)
 Spezies Humanes Herpesvirus 2 (HHV-2) = Herpes-simplex-Virus 2 (HSV-2) (wiss. )
 Spezies Atelines Herpesvirus 1 (AtHV-1) = Klammeraffen-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Bovines Herpesvirus 2 (BoHV-2) = Rinder-Herpesvirus 2 (wiss. )
 Spezies Cercopithecines Herpesvirus 2 (CeHV-2) = Simian Agent 8 (SA8) (wiss. )
 Spezies Leporides Herpesvirus 4 (LeHV-4) = Kaninchen-Herpesvirus 4 (wiss. )
 Spezies Macacines Herpesvirus 1 (McHV-1) = Makaken-Herpesvirus 1 = Cercopithecines Herpesvirus 1 (CeHV-1) = Herpesvirus simiae = Herpesvirus B (wiss. )
 Spezies Macacines Herpesvirus 2 (McHV-2) = Makaken-Herpesvirus 2 (wiss. )
 Spezies Macropodides Herpesvirus 1 (MaHV-1) = Känguru-Herpesvirus 1 = Parma-Wallaby-Herpesvirus (wiss. )
 Spezies Macropodides Herpesvirus 2 (MaHV-2) = Känguru-Herpesvirus 2 = Dorcopsis-Wallaby-Herpesvirus (wiss. )
 Spezies Panines Herpesvirus 3 (PnHV-3) = Schimpansen-Herpesvirus 3 (wiss. )
 Spezies Papiines Herpesvirus 2 (PaHV-2) = Pavian-Herpesvirus 2 = Cercopithecines Herpesvirus 16 (CeHV-16) = Herpesvirus papio (wiss. )
 Spezies Pteropodides Herpesvirus 1 (PtHV-1) (wiss. )
 Spezies Saimiriines Herpesvirus 1 (SaHV-1) = Marmoset-Herpesvirus = Herpesvirus tamarinus (wiss. )
 Genus Varicellovirus
 Spezies Humanes Herpesvirus 3 (HHV-3) = Varizella-Zoster-Virus (VZV) (wiss. , Typus)
 Spezies Bovines Herpesvirus 1 (BoHV-1) = Rinder-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Bovines Herpesvirus 5 (BoHV-5) = Rinder-Herpesvirus 5 (wiss. )
 Spezies Bubalines Herpesvirus 1 (BuHV-1) = Wasserbüffel-Herpesvirus (wiss. )
 Spezies Canines Herpesvirus 1 (CaHV-1) = Hunde-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Caprines Herpesvirus 1 (CpHV-1) = Ziegen-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Cercopithecines Herpesvirus 9 (CeHV-9) = Simianes Varizella-Virus (wiss. )
 Spezies Cervides Herpesvirus 1 (CvHV-1) = Rothirsch-Herpesvirus (wiss. )
 Spezies Cervides Herpesvirus 2 (CvHV-2) = Rentier-Herpesvirus (wiss. )
 Spezies Cervides Herpesvirus 3 (CvHV-3) (wiss. )
 Spezies Equines Herpesvirus 1 (EHV-1) = Pferde-Abort-Virus (wiss. )
 Spezies Equines Herpesvirus 3 (EHV-3) = Pferde-Koitalexanthem-Virus (wiss. )
 Spezies Equines Herpesvirus 4 (EHV-4) = Pferde-Rhinopneumonitis-Virus (wiss. )
 Spezies Equines Herpesvirus 8 (EHV-8) = Esel-Herpesvirus 3 (wiss. )
 Spezies Equines Herpesvirus 9 (EHV-9) = Gazellen-Herpesvirus (wiss. )
 Spezies Felines Herpesvirus 1 (FeHV-1) = Felines Rhinotracheitis-Virus (wiss. )
 Spezies Monodontides Herpesvirus 1 (MoHV-1) (wiss. )
 Spezies Phocides Herpesvirus 1 (PhoHV-1) = Hundsrobben-Herpesvirus 1 = Seehund-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Suides Herpesvirus 1 (SuHV-1) = Schweine-Herpesvirus 1 = Schweine-Pseudorabies-Virus (wiss. )
 Genus Mardivirus
 Spezies Anatides Herpesvirus 1 (AnHV-1) = Enten-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Columbides Herpesvirus 1 (CoHV-1) = Tauben-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Gallides Herpesvirus 2 (GaHV-2) = Hühner-Herpesvirus 2 = Marek-Krankheit-Typ-1-Virus (wiss. , Typus)
 Spezies Gallides Herpesvirus 3 (GaHV-3) = Hühner-Herpesvirus 3 = Marek-Krankheit-Typ-2-Virus (wiss. )
 Spezies Meleagrides Herpesvirus 1 (MeHV-1) = Puten-Herpesvirus = Marek-Krankheit-Typ-3-Virus (wiss. )
 Spezies Spheniscides Herpesvirus 1 (SpAHV-1) = Pinguin-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Genus Iltovirus
 Spezies Gallides Herpesvirus 1 (GaHV-1) = Hühner-Herpesvirus 1 (wiss. , Typus)
 Spezies Psittacines Herpesvirus 1 (PsHV-1) = Papageien-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Genus Scutavirus
 Spezies Chelonides Herpesvirus 5 (ChHV-5) = Meeresschildkröten-Herpesvirus 5 = Chelonid fibropapilloma-associated herpesvirus (CFPHV) (wiss. , Typus)
 Spezies Testudinides Herpesvirus 3 (TeHV-3) = Landschildkröten-Herpesvirus 3 (wiss. )
 bislang ohne Genus
 Spezies Chelonides Herpesvirus 6 (ChHV-6) = Meeresschildkröten-Herpesvirus 6 (wiss. )

 Unterfamilie Betaherpesvirinae
 Genus Cytomegalovirus
 Spezies Humanes Herpesvirus 5 (HHV-5) = Humanes Cytomegalievirus (HCMV) (wiss. , Typus)
 Spezies Aotines Herpesvirus 1 (AoHV-1) = Nachtaffen-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Cebines Herpesvirus 1 (CbHV-1) = Kapuzineraffen-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Cercopithecines Herpesvirus 5 (CeHV-5) = Affen-Cytomegalievirus (SCMV) (wiss. )
 Spezies Macacines Herpesvirus 3 (McHV-3) = Makaken-Herpesvirus 3 = Cercopithecines Herpesvirus 8 (CeHV-8) = Rhesus-Cytomegalievirus (RhCMV) (wiss. )
 Spezies Macacines Herpesvirus 8 (McHV-8) = Makaken-Herpesvirus 8 (wiss. )
 Spezies Papiines Herpesvirus 4 (PaHV-4) = Pavian-Herpesvirus 4 (wiss. )
 Spezies Pongines Herpesvirus 4 (PoHV-4) = Panines Herpesvirus 2 (PnHV-2) = Schimpansen-Herpesvirus 2 = Schimpansen-Cytomegalievirus (CCMV) (wiss. )
 Spezies Saimiriines Herpesvirus 4 (SaHV-4) (wiss. )
 Genus Muromegalovirus
 Spezies Murides Herpesvirus 1 (MuHV-1) = Murines Cytomegalievirus (MCMV) (wiss. , Typus)
 Spezies Murides Herpesvirus 2 (MuHV-2) = Ratten-Cytomegalievirus (RCMV) Maastricht (wiss. )
 Spezies Murides Herpesvirus 8 (MuHV-8) = Ratten-Cytomegalievirus (RCMV) England/Berlin (wiss. )
 Genus Roseolovirus
 Spezies Humanes Herpesvirus 6A (HHV-6A) (wiss. , Typus)
 Spezies Humanes Herpesvirus 6B (HHV-6B) (wiss. )
 Spezies Humanes Herpesvirus 7 (HHV-7) (wiss. )
 Spezies Macacines Herpesvirus 9 (McHV-9) = Makaken-Herpesvirus 9 (wiss. )
 Spezies Murides Herpesvirus 3 (MuHV-3) (wiss. )
 Spezies Suides Herpesvirus 2 (SuHV-2) = Schweine-Herpesvirus 2 (wiss. )
 Genus Proboscivirus
 Spezies Elephantides Herpesvirus 1 (ElHV-1) = Elefanten-Herpesvirus 1 = Endotheliotropes Elefanten-Herpesvirus (EEHV) (wiss. , Typus)
 Spezies Elephantides Herpesvirus 4 (ElHV-4) = Elefanten-Herpesvirus 4 (wiss. )
 Spezies Elephantides Herpesvirus 5 (ElHV-5) = Elefanten-Herpesvirus 5 (wiss. )
 Genus Quwivirus
 Spezies Caviides Herpesvirus 2 (CavHV-2) = Meerschweinchen-Herpesvirus 2 (wiss. )
 Spezies Tupaiides Herpesvirus 1 (TuHV-1) = Tupaia-Herpesvirus 1 = Spitzhörnchen-Herpesvirus 1 (wiss. )

 Unterfamilie Gammaherpesvirinae
 Genus Lymphocryptovirus
 Spezies Humanes Herpesvirus 4 (HHV-4) = Epstein-Barr-Virus (EBV) (wiss. , Typus)
 Spezies Callitrichines Herpesvirus 3 (CalHV-3) = Krallenaffen-Herpesvirus 3 (wiss. )
 Spezies Cercopithecines Herpesvirus 14 (CeHV-14) (wiss. )
 Spezies Gorillines Herpesvirus 1 (GoHV-1) = Gorilla-Herpesvirus 1 = Pongines Herpesvirus 3 (PoHV-3) (wiss. )
 Spezies Macacines Herpesvirus 4 (McHV-4) = Makaken-Herpesvirus 4 (wiss. )
 Spezies Macacines Herpesvirus 10 (McHV-10) = Makaken-Herpesvirus 10 (wiss. )
 Spezies Panines Herpesvirus 1 (PnHV-1) = Schimpansen-Herpesvirus 1 = Pongines Herpesvirus 1 (PoHV-1) (wiss. )
 Spezies Papiines Herpesvirus 1 (PaHV-1) = Pavian-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Pongines Herpesvirus 2 (PoHV-2) = Orang-Utan-Herpesvirus (wiss. )
 Genus Rhadinovirus
 Spezies Humanes Herpesvirus 8 (HHV-8) = Kaposi-Sarkom-Herpesvirus (KSHV) (wiss. )
 Spezies Atelines Herpesvirus 2 (AtHV-2) = Klammeraffen-Herpesvirus 2 (wiss. )
 Spezies Atelines Herpesvirus 3 (AtHV-3) = Klammeraffen-Herpesvirus 3 (wiss. )
 Spezies Bovines Herpesvirus 4 (BoHV-4) = Rinder-Herpesvirus 4 (wiss. )
 Spezies Cricetides Herpesvirus 2 (CrHV-2) = Wühler-Herpesvirus 2 (wiss. )
 Spezies Macacines Herpesvirus 5 (McHV-5) = Makaken-Herpesvirus 5 (wiss. )
 Spezies Macacines Herpesvirus 8 (McHV-8) = Makaken-Herpesvirus 8 (wiss. )
 Spezies Macacines Herpesvirus 11 (McHV-11) = Makaken-Herpesvirus 11 (wiss. )
 Spezies Macacines Herpesvirus 12 (McHV-12) = Makaken-Herpesvirus 12 (wiss. )
 Spezies Murides Herpesvirus 4 (MuHV-4) (wiss. )
 Spezies Murides Herpesvirus 7 (MuHV-7) (wiss. )
 Spezies Saimiriines Herpesvirus 2 (SaHV-2) = Herpesvirus saimiri (wiss. , Typus)
 Genus Macavirus
 Spezies Alcelaphines Herpesvirus 1 (AlHV-1) = Kuhantilopen-Herpesvirus 1 (wiss. , Typus)
 Spezies Alcelaphines Herpesvirus 2 (AlHV-2) = Kuhantilopen-Herpesvirus 2 (wiss. )
 Spezies Bovines Herpesvirus 6 (BoHV-6) = Rinder-Herpesvirus 6 (wiss. )
 Spezies Caprines Herpesvirus 2 (CpHV-2) = Ziegen-Herpesvirus 2 (wiss. )
 Spezies Hippotragines Herpesvirus 1 (HiHV-1) = Pferdeböcke-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Ovines Herpesvirus 2 (OvHV-2) = Schaf-Herpesvirus 2 (wiss. )
 Spezies Suides Herpesvirus 3 (SuHV-3) = Schweine-Herpesvirus 3 (wiss. )
 Spezies Suides Herpesvirus 4 (SuHV-4) = Schweine-Herpesvirus 4 (wiss. )
 Spezies Suides Herpesvirus 5 (SuHV-5) = Schweine-Herpesvirus 5 (wiss. )
 Genus Percavirus
 Spezies Equines Herpesvirus 2 (EHV-2) (wiss. , Typus)
 Spezies Equines Herpesvirus 5 (EHV-5) (wiss. )
 Spezies Mustelides Herpesvirus 1 (MusHV-1) = Marder-Herpesvirus 1 (wiss. )
 Spezies Phocides Herpesvirus 3 (PhoHV-3) = Hundsrobben-Herpesvirus 3 (wiss. )
 Spezies Vespertilionides Herpesvirus 1 (VeGHV-1) (wiss. )
 Genus Bossavirus
 Spezies Delphinides Herpesvirus 1 (DeHV-1) (wiss. )
 Genus Manticavirus
 Spezies Phascolarctides Herpesvirus 1 (PhaHV-1) (wiss. )
 Spezies Vombatides Herpesvirus 1 (VoHV-1) (wiss. )
 Genus Patagivirus
 Spezies Vespertilionides Herpesvirus 3 (VeGHV-3) (wiss. )
 bislang ohne Genus
 Spezies Equines Herpesvirus 7 (EHV-7) (wiss. )
 Spezies Phocides Herpesvirus 2 (PhoHV-2) = Hundsrobben-Herpesvirus 2 (wiss. )
 Spezies Saguinines Herpesvirus 1 (SgHV-1) (wiss. )

 Die Familie Herpesviridae umfasst zusätzlich eine große Zahl weiterer Virusspezies, die bisher keiner der Unterfamilien zugeordnet werden konnten oder lediglich Vorschlagscharakter haben. Zu ihnen gehören unter anderem:
 Spezies Acciptrides Herpesvirus 1 (AcHV-1) = Habicht-Herpesvirus 1
 Spezies Aotines Herpesvirus 2 (AoHV-2) = Nachtaffen-Herpesvirus 2
 Spezies Aotines Herpesvirus 3 (AoHV-3) = Nachtaffen-Herpesvirus 3
 Spezies Boides Herpesvirus 1 (BoiHV-1) = Boa-Herpesvirus 1
 Spezies Callitrichines Herpesvirus 1 (CalHV-1) = Krallenaffen-Herpesvirus 1
 Spezies Callitrichines Herpesvirus 2 (CalHV-2) = Krallenaffen-Herpesvirus 2
 Spezies Caviides Herpesvirus 1 (CavHV-1) = Meerschweinchen-Herpesvirus 1
 Spezies Caviides Herpesvirus 3 (CavHV-3) = Meerschweinchen-Herpesvirus 3
 Spezies Cebines Herpesvirus 2 (CbHV-2) = Kapuzineraffen-Herpesvirus 2
 Spezies Cercopithecines Herpesvirus 3 (CeHV-3) = Simian Agent 6 (SA6)
 Spezies Cercopithecines Herpesvirus 4 (CeHV-4) = Simian Agent 15 (SA15)
 Spezies Cercopithecines Herpesvirus 12 (CeHV-12)
 Spezies Cercopithecines Herpesvirus 15 (CeHV-15)
 Spezies Cercopithecines Herpesvirus 17 (CeHV-17)
 Spezies Chelonides Herpesvirus 1 (ChHV-1) = Meeresschildkröten-Herpesvirus 1
 Spezies Chelonides Herpesvirus 2 (ChHV-2) = Meeresschildkröten-Herpesvirus 2
 Spezies Chelonides Herpesvirus 3 (ChHV-3) = Meeresschildkröten-Herpesvirus 3
 Spezies Chelonides Herpesvirus 4 (ChHV-4) = Meeresschildkröten-Herpesvirus 4
 Spezies Ciconiides Herpesvirus 1 (CiHV-1) = Storch-Herpesvirus 1
 Spezies Cricetides Herpesvirus 1 (CrHV-1) = Wühler-Herpesvirus 1
 Spezies Delphinides Herpesvirus 2 (DeHV-2)
 Spezies Delphinides Herpesvirus 3 (DeHV-3)
 Spezies Delphinides Herpesvirus 4 (DeHV-4)
 Spezies Delphinides Herpesvirus 5 (DeHV-5)
 Spezies Delphinides Herpesvirus 6 (DeHV-6)
 Spezies Delphinides Herpesvirus 7 (DeHV-7)
 Spezies Delphinides Herpesvirus 8 (DeHV-8)
 Spezies Delphinides Herpesvirus 9 (DeHV-9)
 Spezies Elapides Herpesvirus 1 (EpHV-l)
 Spezies Equines Herpesvirus 6 (EHV-6)
 Spezies Erinaceides Herpesvirus 1 (ErHV-1) = Igel-Herpesvirus 1
 Spezies Falconides Herpesvirus 1 (FaHV-1) = Falken-Herpesvirus 1
 Spezies Gruides Herpesvirus 1 (GrHV-1) = Kranich-Herpesvirus 1
 Spezies Iguanides Herpesvirus 1 (IgHV-1) = Leguan-Herpesvirus 1
 Spezies Iguanides Herpesvirus 2 (IgHV-2) = Leguan-Herpesvirus 2
 Spezies Lacertides Herpesvirus 1 (LaHV-1) = Eidechsen-Herpesvirus 1
 Spezies Leporides Herpesvirus 1 (LeHV-1) = Kaninchen-Herpesvirus 1
 Spezies Leporides Herpesvirus 2 (LeHV-2) = Kaninchen-Herpesvirus 2 = Herpesvirus cuniculi
 Spezies Leporides Herpesvirus 3 (LeHV-3) = Kaninchen-Herpesvirus 3 = Herpesvirus sylvilagus
 Spezies Lorisines Herpesvirus 1 (LoHV-1) = Loris-Herpesvirus 1
 Spezies Macacines Herpesvirus 6 (McHV-6) = Makaken-Herpesvirus 6 = Cercopithecines Herpesvirus 10 (CeHV-10) = Rhesus-Leukozyten-assoziiertes Herpesvirus
 Spezies Macacines Herpesvirus 7 (McHV-7) = Makaken-Herpesvirus 7 = Cercopithecines Herpesvirus 13 (CeHV-13) = Herpesvirus cyclopis
 Spezies Marmomides Herpesvirus 1 (MarHV-1) = Herpesvirus marmota
 Spezies Murides Herpesvirus 3 (MuHV-3)
 Spezies Murides Herpesvirus 4 (MuHV-4)
 Spezies Murides Herpesvirus 5 (MuHV-5)
 Spezies Murides Herpesvirus 6 (MuHV-6)
 Spezies Murides Herpesvirus 7 (MuHV-7)
 Spezies Otarines Herpesvirus 1 (OtHV-1)
 Spezies Otarines Herpesvirus 2 (OtHV-2)
 Spezies Otarines Herpesvirus 3 (OtHV-3)
 Spezies Otarines Herpesvirus 4 (OtHV-4)
 Spezies Phalacrocoracides Herpesvirus 1 (PhHV-1) = Kormoran-Herpesvirus 1
 Spezies Perdicides Herpesvirus 1 (PdHV-1) = Virginiawachtel-Herpesvirus
 Spezies Phocides Herpesvirus 4 (PhoHV-4) = Hundsrobben-Herpesvirus 4
 Spezies Phocides Herpesvirus 5 (PhoHV-5) = Hundsrobben-Herpesvirus 5
 Spezies Phocides Herpesvirus 6 (PhoHV-6) = Hundsrobben-Herpesvirus 6
 Spezies Phocides Herpesvirus 7 (PhoHV-7) = Hundsrobben-Herpesvirus 7
 Spezies Phocoenides Herpesvirus 1 (PPHV-1)
 Spezies Phocoenides Herpesvirus 2 (PPHV-2)
 Spezies Procyonides Herpesvirus 1 (PrHV-1)
 Spezies Ranides Herpesvirus 1 (RaHV-1) = Frosch-Herpesvirus 1
 Spezies Ranides Herpesvirus 2 (RaHV-1) = Frosch-Herpesvirus 2
 Spezies Sciurides Herpesvirus 1 (ScHV-1) = Hörnchen-Herpesvirus 1
 Spezies Sciurides Herpesvirus 2 (ScHV-2) = Hörnchen-Herpesvirus 2
 Spezies Strigides Herpesvirus 1 (StHV-1) = Eulen-Herpesvirus 1
 Spezies Ziphides Herpesvirus 1 (ZiHV-1)

Literatur 
 A. J. Davison, R. Eberle et al.: Family Herpesviridae. In: C. M. Fauquet, M. A. Mayo et al.: Eighth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. London/San Diego 2004, S. 193–212.
 David M. Knipe, Peter M. Howley et al. (Hrsg.): Fields’ Virology. 4. Auflage, Philadelphia 2001.

Weblinks 
 Herpesviridae: Subfamilien, Genera und Spezies (NCBI)
 Herpesviridae: Beschreibung der Virusfamilie auf ViralZone, Swiss Institute of Bioinformatics (SIB) (englisch)
 dsDNA Viruses: Herpesviridae: Taxonomie der Herpesviridae (9. Report des ICTV, 2011)

Einzelnachweise 

 
Virusfamilie